Reichardt:

 
 Reichardt — обозначение авторства таксона зоологом Акселем Николаевичем Рейхардтом (1891—1942).